Лисса (, ) может означать:
 венетское название острова Вис в Адриатическом море.
 немецкое название города Лешно в Польше.
 Лисса — древнегреческое божество.
 Лисса, Джиа (род. 1996) — российская порноактриса.
 Лисса, Зофья (1908—1980) — польский музыковед, профессор (1957), доктор философии (1929).

См. также 
 Лиса (значения)